Komar est un toponyme qui peut désigner :
 Komar, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Komar, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Komar est également un patronyme, signifiant littéralement moustique en polonais et en slovène :
 Mateusz Komar (1985-) : coureur cycliste polonais ;
 Polina Komar (1999-) : nageuse synchronisée russe ;
 Susan Palmer-Komar (1967-) : coureuse cycliste canadienne.

Autres
 Komar, une classe de bateaux lance-missiles construits dans les années 1950 et 1960 pour la Marine soviétique.